Cotillo steht für:
 El Cotillo, Ort in der Gemeinde La Oliva, Fuerteventura, Spanien
 Josefa Cotillo Martínez, genannt La Polaca (1944–2010), spanische Tänzerin
 Juan Pedro Cotillo Fernández (1914–1936), spanischer Oblate der Makellosen Jungfrau Maria